Тибидабо:
 Тибидабо — гора в Испании
 Тибидабо — парк аттракционов, расположенный на горе Тибидабо